Esistono numerose chiese dedicate a San Giorgio dei Genovesi.

Tra le altre ricordiamo:

Chiesa di San Giorgio dei Genovesi di Napoli
Chiesa di San Giorgio dei Genovesi di Palermo